Nuka je rozšířené mužské a ženské křestní jméno v Grónsku a u kmene Ogoni v Nigérii.

další významy
 Nuka (Lví král) je postava z filmu Lví král 2: Simbův příběh
 Nuka je robot ženského pohlaví z anime seriálu Astro Boy